1-й окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» (1 ОМБ) — військове формування Сухопутних військ Збройних сил України.

Історія 
20 січня 2014 створена 1-ша штурмова рота, яка входила до 5-го батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Відтоді перебуває в зоні бойових дій на сході України.

17 березня 2016 року Дмитро Коцюбайло призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС .

30 листопада 2021 року командир підрозділу Дмитро Коцюбайло («Да Вінчі») отримав звання Герой України.

У 2022 році підрозділ був доукомплектований до розміру батальйону та перепідпорядкований 67-й окремій механізованій бригаді.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року батальйон брав участь у боях за Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Білогорівку, Херсонщину та контрнаступі на Харківщині.

7 березня батальйон втратив свого комбата Да Вінчі у боях за Бахмут.

Структура 
 рота «Гонор» (2022) (командир Сергій Філімонов)
 рота «Дике поле»
 медична служба «Ульф» (керівниця Аліна Михайлова)

Командування 
 молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло (17.03.2016 — 07.03.2023) .

Назви формування 
 2014 — 1-ша окрема штурмова рота ДУК;
 2022 — 1-й окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі».

Примітки

Посилання 

 
 
 І. Фаріон. За Україну «друг Да Вінчі» воює із вовчою хваткою // Високий замок. — 2020. — 10 грудня.

Військові формування, засновані 2014
Засновані в Україні 2014
1-й окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі»